Джеймс М. Роу (; ) — американский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в Оахакской обсерватории в Мексике. В период 1998 по 2002 год им было обнаружено в общей сложности 97 астероидов. Он является основателем и исполнительным директором некоммерческой организации «Alliance for Astronomy», основанной в 2004 году, целью которой является популяризация астрономии и смежных с ней наук. В 2006 году он получил звание астронома-любителя года от организации «» .

См. также 
 Джефф Алу
 Кеннет Лоуренс
 Эрнест Джонсон

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов
Астрономы-любители